Ronzon – borgo nel comune di Rendeux, Belgio
 Antonio Ronzon (1848-1905) – letterato, storico e insegnante italiano
 Pierluigi Ronzon (n. 1934) – ex calciatore italiano